Tratado de Viena puede referirse a:

 Tratado de Viena (1606), en el que el archiduque Matías de Habsburgo garantizó los derechos religiosos y constitucionales a los húngaros.
 Tratado de Viena (1656), por el cual el Sacro Imperio Germánico se comprometía a apoyar a Polonia-Lituania en la guerra contra Suecia.
 Tratado de Viena (1657), que sustituyó al anterior.
 Tratado de Viena (1689), entre el emperador Leopoldo I y las Provincias Unidas, al que se adhieren Dinamarca, Inglaterra y España.
 Tratado de Viena (1725), firmado entre Felipe V de España y Carlos VI de Alemania, en el que este renuncia a sus reclamaciones al trono español en la guerra de sucesión española.
 Tratado de Viena (1731), donde se reconoció a Carlos III de España como duque de Parma.
 Tratado de Viena (1738), que marcó el fin de la guerra de sucesión de Polonia.
 Tratado de Viena (1809) (también conocido como el tratado de Schönbrunn), que puso fin a la guerra de la Quinta Coalición, firmado entre Francia y Austria.
 Congreso de Viena de 1814 - 1815, por el que se redefinieron las fronteras de Europa tras la derrota del ejército de Napoleón Bonaparte.
 Tratado de Viena (1864), en el que el Imperio austrohúngaro, Prusia y Dinamarca pactaron el fin de la guerra de los Ducados.
 Tratado de Viena (1866), por el cual el Imperio austríaco cedió Venecia, el Véneto y Mantua a Francia, quien a su vez la cedió a Italia.

Véase también 
 Convención de Viena.
 Arbitrajes de Viena.